Il termine Eastern Division si può riferire a:

Geografia
Divisione Orientale, suddivisione amministrativa delle isole Figi
Eastern Division (Australia Occidentale), suddivisione amministrativa dell'Australia Occidentale
Eastern Division (Nuovo Galles del Sud), suddivisione amministrativa del Nuovo Galles del Sud

Sport
Baseball
American League East Division della American League
National League East Division della National League

Football americano
AFC East, Eastern Division della American Football Conference
NFC East, Eastern Division della National Football Conference
Eastern Division (AFL), division della Arena Football League

Hockey su ghiaccio
East Division, division della National Hockey League esistita dal 1964 al 1974
East Division (WHL), division della Eastern Conference della Western Hockey League.

Pallacanestro
East Division, vecchio nome della NBA Eastern Conference
ABA Eastern Division, division della American Basketball Association